Harry Palmer est un nom porté par :
 Harry Palmer, un espion de fiction ;
 Harry Palmer (vers 1880-1955), un animateur, réalisateur, producteur et scénariste américain, créateur des Kartoon Komics.